Bonne-Nouvelle – quartiere del II arrondissement di Parigi
 Bonne Nouvelle – stazione della metropolitana di Parigi
 Bonne nouvelle – album di Natasha St-Pier del 2012
 Bonne nouvelle – singolo di Natasha St-Pier del 2012
 Bonne nouvelle – singolo di Francis Cabrel del 2004